Клатч:

 Клатч (сумка) — небольшая дамская сумочка.
 Клатч (Плоский мир) — вымышленные государство и страна в серии книг «Плоский мир».
 Клатч (видеоигры) — ситуация в соревновновательном шутере, когда игрок остаётся 1 против 4 и одерживает победу, либо устраняет 4 соперников.